

A 
Acrobates
, Aepyprymnus 
, Ailurops
, Antechinus B Bettongia, Burramys C Caenolestes  , Caloprymnus 
, Caluromys 
, Caluromysiops
, Cercartetus, Chaeropus, Chironectes D  Dactylopsila , Dasycercus, Dasykaluta, Dasyurus, Dendrolagus, Didelphis, Distoechurus, Dorcopsis, Dorcopsulus, Dromiciops E Echymipera  G 
Glironia
, Gracilinanus,  Gymnobelideus  H Hemibelideus 
, Hypsiprymnodon I Isoodon 
 L Lagorchestes, Lagostrophus, Lasiorhinus 
, 'Lestodelphys 
, Lestoros 
, Lutreolina

M 
 Macropus
, Macrotis
, Marmosa 
, Marmosops
, Metachirus 
, Micoureus 
, Microperoryctes
, Monodelphis 
, Murexia
, Myoictis
, Myrmecobius

N 
 Neophascogale
 Ningaui
 Notoryctes

O 
 Onychogalea

P 
 Parantechinus
 Perameles
 Peroryctes 
 Petauroides  
 Petaurus
 Petrogale
 Petropseudes  
 Phalanger
 Phascogale
 Phascolarctos
 Phascolosorex
 Philander 
 Planigale
 Potorous 
 Pseudantechinus
 Pseudocheirus  
 Pseudochirops

R 
 Rhyncholestes
 Rhynchomeles

S 
 Sarcophilus
 Setonix
 Sminthopsis
 Spilocuscus
 Strigocuscus

T 
 Tarsipes
 Thylacinus
 Thylamys
 Thylogale
 Trichosurus

V 
 Vombatus

W 
 Wallabia
 Wyulda

alphabétique, Marsupiaux
 Liste alphabétique